Sergueï Terechtchenko (en  ; en  ou ) est un nom pouvant désigner :
 Sergueï Alexandrovitch Terechtchenko (1951-2023), homme politique kazakh ;
 Sergueï Nikolaïevitch Terechtchenko (1991-), joueur russe de hockey sur glace.

Voir aussi